Эдмунд Вайс (; , Есеник, Австрийская Силезия — 21 июня 1917, Вена) — австрийский и немецкий астроном.

Биография 
Эдмунд Вайс родился 26 августа 1837 года в городе Есеник, Австрийская Силезия (Чешская Силезия). В 1855 году он поступил в Венского университета, изучал астрономию, математику и физику. Через пять лет он получил степень доктора, в 1869 году он стал профессором. В 1878 году он стал директором Венской обсерватории, после смерти Карла Литрова.

В 1868 году он высказал идею (противоположную мысли итальянского астронома Джованни Скиапарелли), что метеоритные потоки является следствием постепенного разрушения комет приточными силами.

Он умер 21 июня 1917 года в городе Вена. В его честь назван кратер на Луне. В честь дочерей учёного названы астероиды (266) Алина и (583) Клотильда. Астероид (265) Анна назван в честь его невестки

Примечания

Литература 
 Constantin von Wurzbach: "Те, Edmund". In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 54 (1886). Verlag L. C. Zamarski, Wien 1856-1891, S. 97ff.
 Salomon Wininger: "Große Jüdische National-Biographie". Band 6. Czernowitz 1932, S. 242f.
 Felix Czeike: "". Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1997, ISBN 3-218-00547-7 (Band 5) S. 605.
 "Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert". Hrsg.: Österreichische Nationalbibliothek, Wien. K. G. Saur, Мюнхен 2002, ISBN 3-598-11545-8 (Band 3) S. 1447.

Ссылки 
 Edmund Weiss im Kalliope-OPAC
 Veröffentlichungen von E. Weiss im Astrophysics Data System
 Nachruf in: Astronomische Nachrichten. Bd. 204, S. 431
 Nachruf in: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bd. 78, Nr 4, S. 258f.

Астрономы Германии
Члены-корреспонденты Французской академии наук